Madsen kan syfta på:

 Madsen – ett efternamn och personer med namnet
 Madsen (kulsprutegevär) – ett kulsprutegevär eller lätt kulspruta som utvecklades av DISA i Danmark
 20 mm Madsen maskinkanon – automatkanon från Dansk Industri Syndikat A/S

Geografi

Kanada 

 Madsen (ort), Ontario,